Vatanabe Kazumi (1953), japán zenész
 Vatanabe Kazumi (1935), japán futó
 Vatanabe Kazumi (1947–1996), japán sportlövő